Jour après jour est le titre de plusieurs films:
 Jour après jour, film réalisé par Alfredo Giannetti sorti en 1961
 Jour après jour, film réalisé par Clément Perron sorti en 1962
 Jour après jour, film réalisé par Alain Attal sorti en 1989
Jour après jour, court métrage réalisé par Arthur Cauras, sorti en 2004
 Jour après jour, film réalisé par Jean-Daniel Pollet et Jean-Paul Fargier sorti en 2006

Voir aussi 
 Jour après jour émission de télévision